Девятая авеню () — может означать:

 Девятая авеню — улица в Манхэттене.
 Девятая авеню — станция Нью-Йоркского метрополитена, расположенная на линиях BMT West End Line и BMT Culver Line.